Rhododendron 'King Tut' — сорт вечнозелёных рододендронов гибридного происхождения.

Биологическое описание 
В возрасте 10 лет высота растений около 150 см.

Листья эллиптические, выпуклые, средне-зелёные, 125×55 мм.

Соцветие пирамидальное, 140×150 мм, несёт около 14—21 цветков.

Цветки воронковидные, края лепестков гофрированные, диаметр около 75 мм, розовые. Пятно на внутренней стороне верхнего лепестка жёлто-коричневое. Аромат отсутствует.

Цветение в середине мая — начале июня.

В культуре 
Выдерживает понижения температуры −29 ºC, или −32 ºC.

Происхождение 
По версии сайта hirsutum.info:

По версии сайта Deutsche Genbank Rhododendron:

Болезни и вредители

Потомки 
 'Active Duty' Smith A.W., 1992 =('King Tut' x 'Ken Janeck')
 'Jane Martin' Pride O.S., 1977 =('King Tut' x Rhododendron degronianum ssp. yakushimanum)
 'Puccini' Hachmann Hans, 1979 =(('Furnivall’s Daughter' x 'Simona') x 'King Tut') 
 'Saltarello' Hachmann Hans, 1979 =('King Tut' x (Rhododendron dichroanthum subsp. scyphocalyx x ?)) 
 'Yaku Duchess' Shammarello A.M, 1960 =('King Tut' x 'Koichiro Wada')
 'Yaku Duke' Shammarello A.M, 1960 =('King Tut' x 'Koichiro Wada')
 'Yaku King' Shammarello A.M, 1960 =('King Tut' x 'Koichiro Wada')
 'Yaku Prince' Shammarello A.M, 1960 =('King Tut' x 'Koichiro Wada') 
 'Yaku Princess' Shammarello A.M, 1960 =('King Tut' x 'Koichiro Wada')
 'Yaku Queen' Shammarello A.M, 1960 =('King Tut' x 'Koichiro Wada')

Примечания 

King Tut